Cedar Lake (engl. für „Zedern-See“) ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Cedar Lake (Cedar River), im Kenora District, Ontario
 Cedar Lake (Petawawa River), im Nipissing District, Ontario
 Cedar Lake (Saskatchewan River), in Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Lake (Alaska)
 Cedar Lake (Arizona)
 Cedar Lake (Middlesex County, Connecticut)
 Cedar Lake (New London County, Connecticut)
 Cedar Lake (Hillsborough County, Florida)
 Cedar Lake (Lee County, Florida)
 Cedar Lake (Idaho)
 Cedar Lake (Jackson County, Illinois)
 Cedar Lake (Lake County, Illinois)
 Cedar Lake (Perry County, Illinois)
 Cedar Lake (DeKalb County, Indiana)
 Cedar Lake (LaGrange County, Indiana)
 Cedar Lake (Lake County, Indiana)
 Cedar Lake (Whitley County, Indiana)
 Cedar Lake (Iowa)
 Cedar Lake (Kalifornien)
 Cedar Lake (Maine)
 Cedar Lake (Massachusetts)
 Cedar Lake (Alcona County, Michigan)
 Cedar Lake (Baraga County, Michigan)
 Cedar Lake (Calhoun County, Michigan)
 Cedar Lake (Clinton County, Michigan)
 Cedar Lake (Gladwin County, Michigan)
 Cedar Lake (Grand Traverse County, Michigan)
 Cedar Lake (Kent County, Michigan)
 Cedar Lake (Lapeer County, Michigan)
 Cedar Lake (Leelanau County, Michigan)
 Cedar Lake (Livingston County, Michigan)
 Cedar Lake (Mackinac County, Michigan)
 Cedar Lake (Montcalm County, Michigan)
 Cedar Lake (Oakland County, Michigan)
 Cedar Lake (Ogemaw County, Michigan)
 Cedar Lake (Oscoda County, Michigan)
 Cedar Lake (Schoolcraft County, Michigan)
 Cedar Lake (Tuscola County, Michigan)
 Cedar Lake (Van Buren County, Michigan)
 Cedar Lake (Washtenaw County, Michigan)
 Cedar Lake (Wexford County, Michigan)
 Cedar Lake (Aitkin County, Minnesota)
 Cedar Lake (Becker County, Minnesota)
 Cedar Lake (Carlton County, Minnesota)
 Cedar Lake (Cass County, Minnesota)
 Cedar Lake (Cook County, Minnesota)
 Cedar Lake (Hennepin County, Minnesota)
 Cedar Lake (Itasca County, Minnesota)
 Cedar Lake (Lake County, Minnesota)
 Cedar Lake (Martin County, Minnesota)
 Cedar Lake (Meeker County, Minnesota)
 Cedar Lake (Morrison County, Minnesota)
 Cedar Lake (Pine County, Minnesota)
 Cedar Lake (Rice County, Minnesota)
 Cedar Lake (Scott County, Minnesota)
 Cedar Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Cedar Lake (Stearns County, Minnesota)
 Cedar Lake (Todd County, Minnesota)
 Cedar Lake (Wright County, Minnesota)
 Cedar Lake (Yellow Medicine County, Minnesota)
 Cedar Lake (Flathead County, Montana)
 Cedar Lake (Lake County, Montana)
 Cedar Lake (Cherry County, Nebraska)
 Cedar Lake (Gloucester County, New Jersey)
 Cedar Lake (Warren County, New Jersey)
 Cedar Lake (Eddy County, New Mexico)
 Cedar Lake (Sierra County, New Mexico)
 Cedar Lake (Torrance County, New Mexico)
 Cedar Lake (Herkimer County, New York)
 Cedar Lake (St. Lawrence County, New York)
 Cedar Lake (North Carolina)
 Cedar Lake (Ohio)
 Cedar Lake (Marion County, Oregon)
 Cedar Lake (Yamhill County, Oregon)
 Cedar Lake (Allegheny County, Pennsylvania)
 Cedar Lake (Franklin County, Pennsylvania)
 Cedar Lake (Anderson County, Texas)
 Cedar Lake (Brazoria County, Texas)
 Cedar Lake (Gaines County, Texas)
 Cedar Lake (Wood County, Texas)
 Cedar Lake (Vermont)
 Cedar Lake (Virginia)
 Cedar Lake (Jefferson County, Washington)
 Cedar Lake (Pierce County, Washington)
 Cedar Lake (Stevens County, Washington)
 Cedar Lake (Whatcom County, Washington)
 Cedar Lake (Yakima County, Washington)
 Cedar Lake (Barron County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Chippewa County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Fond du Lac County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Iron County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Manitowoc County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Oconto County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Sheboygan County, Wisconsin)
 Cedar Lake (St. Croix County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Washington County, Wisconsin)
 Cedar Lake (Waupaca County, Wisconsin)

Cedar Lake ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Cedar Lake (Ontario), unincorporated area im Frontenac County, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Lake (Indiana)
 Cedar Lake (New Jersey)
 Cedar Lake (Oklahoma)
 Cedar Lake (Texas)
 Cedar Lake (Wisconsin), im Washington County
 Cedar Lake Township, in Minnesota

Siehe auch:
 Big Cedar Lake
 Cedar Lakes
 Cedar Island Lake